FMM est un sigle qui peut désigner :
 Fast multipole method (en français, Méthode multipolaire rapide) ;
 Force magnétomotrice ;
 Force multinationale mixte, en Afrique ;
 France Médias Monde ;
 Franciscaines missionnaires de Marie ;
 Frégate multi-missions ;
 Frères de la Miséricorde de Montabaur.

FMM est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Memmingen, en Allemagne, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports